Malasaña hace referencia a varios artículos:

Personas
 Manuela Malasaña heroína del levantamiento del dos de mayo de 1808 en Madrid.
 Juan Malasaña, padre de la primera y también héroe de la Guerra de la Independencia, nacido en 1759.

Urbanismo
 Barrio de Malasaña o de las Maravillas, en Madrid.
Plan Malasaña, plan urbanístico.

Lugares
 Estación de Manuela Malasaña de la línea 12 del Metro de Madrid en la localidad de Móstoles.
 Calle de Manuela Malasaña, en Madrid, entre las calles de Fuencarral y San Bernardo.
 Plaza de Juan Malasaña, Villa de Vallecas (Madrid).